Wg TERYT jest ich 13, w tym 5 podstawowych 
 Świercze – część miasta Polanów
 Świercze – część miasta Rybnik
 Świercze – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Trzebieszów 
 Świercze – część wsi Zalesie w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Kamienica 
 Świercze – część wsi Szczereż w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Świercze – część wsi Olszana w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Podegrodzie 
 Świercze – część wsi Jodłówka Tuchowska w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tuchów
 Świercze – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Świercze 
 Świercze – stacja kolejowa tamże
 Świercze – część wsi Borki-Wyrki w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Zbuczyn
 Świercze – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Olesno 
 Świercze – osada w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Olesno 
 Świercze – część wsi Wola Wielka w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Żyraków 
 Świercze – osada leśna w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Miedźno

Zobacz też 
 Świercze-Siółki